Sabre или Saber (в переводе с английского и французского — «сабля») может означать:

Авиационная и ракетно-космическая техника 
 Napier Sabre — британский 24-цилиндровый авиационный двигатель.
  (Reaction Engines Limited) — британский гибридный ракетный двигатель
.

Военная техника и вооружение

Бронетехника 
 Sabre (танк) — британский разведывательный танк.
 Sabre — французский боевой модуль представляющий собой спаренную 30-мм зенитную установку во вращающейся броневой башне, разработанный компанией Thomson-CSF в первой половине 1980-х гг.

Плавсредства 
 HMS Sabre — три судна военно-морского флота Великобритании.
 Honda Saber — легковой автомобиль, производившийся компанией Honda для внутреннего рынка Японии.

Летательные и космические аппараты 
 F-86 Sabre — реактивный истребитель США.
 F-100 Super Sabre — реактивный истребитель США.

Ракетное вооружение 
 M41A Saber — опытный американский тяжёлый противотанковый ракетный комплекс с управлением по проводам, разработанный в 2007—2008 гг. для замены TOW 2, по сути упрощённый вариант последнего.
 MBDA Saber — американская управляемая планирующая авиабомба с реактивным двигателем, с инерциальным/спутниковым самонаведением на маршевом участке траектории полёта и полуактивным лазерным наведением на терминальном участке с подсветкой цели с борта летательного аппарата-носителя, предназначенная для вооружения ударных БПЛА.
 SABER — опытный американский универсальный (противовоздушный/противотанковый) тактический ракетный комплекс, разработанный корпорацией Ford Aerospace в начале 1980-х гг.
 SS-20 Saber — обозначение советской баллистической ракеты мобильного базирования РСД-10 «Пионер» по классификации НАТО.

Информационные технологии 
 Sabre (система резервирования) — система резервирования авиабилетов, принадлежащая компании Sabre Holdings.

Примечания